Postacie ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia:
 Belecthor I – 15. rządzący namiestnik Gondoru
 Belecthor II – 21. rządzący namiestnik Gondoru